Anmeldung (amtliche Mitteilung einer Ankunft) steht für:

 Login (Informationstechnik), die Benutzeranmeldung an einem Computersystem
 die Erfüllung einer gesetzlichen Meldepflicht
 Rezeption (Betreuung), ein Empfangsraum
 Operation Anmeldung, Suchmaßnahme des Bundesamtes für Verfassungsschutz
 Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, Fahrzeuge anmelden 

Siehe auch:
Check-in
Meldeschein